Nantes Métropole est une intercommunalité française, centrée sur la ville de Nantes, d'abord communauté urbaine, elle possède depuis le  le statut de métropole.
 Nantes Métropole est le journal gratuit et bimensuel de la Communauté urbaine de Nantes.